Dinin peut désigner :
 Alain Dinin, PDG de Nexity
 Alexandre Dinin, acteur contemporain
 Alfred Dinin, fondateur d'une pour voitures (batteries) et dont le nom a été apposé à Nanterre sur une plaque de rue à l'emplacement d'une de ses usines démantelées .

Références